Selenia steht für:

 eine Schmetterlingsgattung Selenia (Spanner) der Familie der Spanner (Geometridae)
 eine Pflanzengattung Selenia (Gattung) der Familie der Kreuzblütengewächse (Brassicaceae)